

Cinema 
Doppio taglio (Jagged Edge) – film del 1985 diretto da Richard Marquand

Musica 
Jagged Edge – gruppo musicale statunitense
Jagged Edge – album dei Jagged Edge del 2006
Jagged Edge – album di Gary Numan del 2008